Ixhuatlán es un topónimo nahuatl que significa lugar de hojas verdes de maíz. En México se puede referir a:

Municipio de Ixhuatlán del Café, municipio del estado de Veracruz;
Ixhuatlán del Café, localidad del estado de Veracruz;
Municipio de Ixhuatlán del Sureste, municipio del estado de Veracruz;
Ixhuatlán del Sureste, localidad del estado de Veracruz;
Municipio de Ixhuatlán de Madero, municipio del estado de Veracruz;
Ixhuatlán de Madero, localidad del estado de Veracruz.